Il toponimo Urechești può riferirsi a diverse località della Romania:

Urechești, comune del distretto di Bacău
Urechești, comune del distretto di Vrancea